Kappsta kan betyda:

 Kappsta naturreservat, Lidingö kommun
 Kappsta (sommarvilla), även kallad Wisingska villan, Raoul Wallenbergs födelsehus
 Kappsta gård i Lids socken
 Kappstasjön i Lids socken